Die Orange Ekstraklasa 2008/09 war die 75. Auflage der höchsten polnischen Spielklasse im Fußball. Die Saison begann am 8. August 2008 und endete am 30. Mai 2009. Titelverteidiger Wisła Krakau wurde zum zwölften Mal polnischer Meister.

16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Aus der 1. Liga 2007/08 waren vier Klubs aufgestiegen: Lechia Gdańsk, Śląsk Wrocław, Piast Gliwice und Arka Gdynia, welche den Absteiger Widzew Łódź, sowie die drei durch Korruptionsaffäre bestraften Vereine Zagłębie Sosnowiec, Zagłębie Lubin und Korona Kielce ersetzten.

Im Juli 2008 fusionierte Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski mit Polonia Warschau. Der Verein aus der Hauptstadt übernahm den Platz von Dyskobolia in der Ekstraklasa. Sportliche Absteiger waren Cracovia und Górnik Zabrze, welche jeweils am letzten Spieltag den Klassenerhalt nicht mehr realisieren konnten. Allerdings wurde ŁKS Łódź auf den letzten Platz der Tabelle gesetzt und die Lizenz entzogen, sodass Cracovia sich am Ende am grünen Tisch den Klassenerhalt sicherte. Der Traditionsverein Górnik Zabrze hingegen musste in die Zweite Liga absteigen.

Ebenso wurde dem Zweitliga-Meister Widzew Łódź die Lizenz und damit der Aufstieg in die Ekstraklasa verwehrt; ein Einspruch von Widzew Łódź gegen diese Entscheidung wurde abgelehnt. Die geplanten Relegationsspiele fanden nicht statt.

Teilnehmer 
An der Ekstraklasa 2008/09 nahmen folgende 16 Mannschaften teil:

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Tabelle mit wichtigen Daten auf 90minut.pl (polnisch)

Einzelnachweise 

2008
Fußballsaison 2008/09